Seuneubok Aceh (Bendahara), een plaats in het regentschap Aceh Tamiang van de provincie Atjeh, Indonesië.
 Seuneubok Aceh (Darul Aman), een plaats in het regentschap Aceh Timur van de provincie Atjeh, Indonesië.
 Seuneubok Aceh (Paya Bakong), een plaats in in het onderdistrict Paya Bakong in het regentschap Noord-Atjeh (Aceh Utara) van de provincie Atjeh, Indonesië.
 Seuneubok Aceh (Peulimbang), een plaats in het regentschap Bireuen van de provincie Atjeh, Indonesië.
 Seuneubok Aceh (Peureulak), een plaats in het regentschap Aceh Timur van de provincie Atjeh, Indonesië.
 Seuneubok Aceh (Peusangan), een plaats in het regentschap Bireuen van de provincie Atjeh, Indonesië. 
 Seuneubok Aceh (Sungai Raya), een plaats in het regentschap Oost-Atjeh van de provincie Atjeh, Indonesië.
 Seuneubok Aceh Baro, een plaats in het regentschap Aceh Timur van de provincie Atjeh, Indonesië.